Юдзуки — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Юдзуки, Рёка (род. 1974) — японская сэйю.
 Юдзуки, Тина (род. 1986) — японская актриса, певица и модель.

Другое 
 «Юдзуки» — японский эсминец типа «Муцуки».